Niels Madsen kan henvise til

 Niels Madsen (gårdejer) (1813-1868) – jurist og gårdejer, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 (N. Madsen)
 Niels Madsen (jurist) (1916-2006) – dansk departementschef
 Niels Madsen (bokser) (født 1964) – dansk amatørbokser og olympisk deltager
 Niels Madsen (biolog) (født 1967) – dansk professor
 Niels Peter Madsen, kendt som N.P. Madsen (1860-1916) – dansk salmedigter
 Nils Madsen (født 1943) – dansk arkitekt og professor emeritus.